Lissopholidisis är ett släkte av koralldjur. Lissopholidisis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Lissopholidisis